Поли́п ( «многоногий») — многозначный термин:
 Полип — стадия в жизненном цикле стрекающих (Cnidaria).
 Полипы в медицине — гиперпластические выросты тканей человека, например в ухе, носу, матке:
 Полип носа
 Полипы желудочно-кишечного тракта
 Полип матки
 Полип мочевого пузыря

 См. также
 Коралловый полип